Rönfeldt ist der Familienname folgender Personen:

 Detlef Rönfeldt (* 1949), deutscher Regisseur und Drehbuchautor
 Jan-David Rönfeldt (* 1974), deutscher Synchronsprecher und Schauspieler